Kobsar (ukrainisch ) steht für:

 Kobsar (Musiker), ukrainischer Volksmusikant
 Kobsar (Gedichtsammlung), Gedichtsammlung von Taras Schewtschenko